Rafita (cortos animados),  serie de cortos animados
 (1644) Rafita, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides